Алексей Дмитриевич Ступов (май 1905, дер. Каменка, Тверская губерния — 13 апреля 1964, Москва) — советский учёный и государственный деятель, народный комиссар зерновых и животноводческих совхозов РСФСР (1938—1939).

Биография 
В 1926 г. окончил Тверской сельскохозяйственный техникум, аспирантуру Всесоюзного совхозного института. Кандидат сельскохозяйственных наук, доктор экономических наук.

 1936—1938 гг. — заведующий кафедрой Аграрного института Красной профессуры,
 1938—1939 гг. — народный комиссар зерновых и животноводческих совхозов РСФСР,
 1939—1941 гг. — старший научный сотрудник Института экономики Академии наук СССР, в годы Великой Отечественный войны — заместитель начальника политического отдела 62-й армии,
 1946—1949 и 1951—1953 гг. — заместитель председателя Государственной плановой комиссии при Совете Министров РСФСР,
 1958—1960 гг. — старший научный сотрудник Института экономики Академии наук СССР.

С 1960 г. — заведующий сектором экономики сельского хозяйства, заместитель директора Института экономики международной социалистической системы Академии наук СССР.

Депутат Верховного Совета РСФСР 1-го созыва.

Литература 
 Война и мир в судьбах ученых-экономистов : очерки / Рос. акад. наук, Ин-т экономики, Волгогр. гос. ун-т. — Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2003.

Народные комиссары и министры РСФСР
Народные комиссары зерновых и животноводческих совхозов РСФСР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Экономисты СССР
Сотрудники Института экономики РАН
Работники Госплана СССР
Сотрудники ИЭМСС АН СССР